E76 peut faire référence à :
 Route européenne 76, reliant Pise à Florence en Italie ;
 Troubles du métabolisme des glucosaminoglycanes, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres